Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2020 se déroule du 21 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

 Kamilla Rakhimova
 Marta Kostyuk
 Mayar Sherif
 Sara Errani 
 Irina Maria Bara
 Clara Tauson
 Varvara Lepchenko
 Nadia Podoroska
 Martina Trevisan
 Barbara Haas
 Monica Niculescu
 Renata Zarazúa

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2020
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2020
Tennis féminin en 2020
Internationaux de France de tennis 2020